Leza, rivière espagnole, et un affluent de l'Èbre
 Leza, commune d'Alava, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne
 Leza de Río Leza, commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne
 Ana Leza, une actrice espagnole